Открытый чемпионат Катара 2017 — 25-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в катарском городе Доха, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2017 году турнир прошёл с 2 по 7 января.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Новак Джокович
 Парный турнир —  Марк Лопес /  Фелисиано Лопес

Общая информация 
Одиночный турнир собрал трёх представителей Топ-10 мирового рейтинга. Первым сеяным стал лидер мировой классификации Энди Маррей, а вторым прошлогодний чемпион и второй в мире Новак Джокович. Оба фаворита смогли дойти до очного поединка в финале. Победу одержал Джокович, который сумел защитить свой прошлогодний титул. В основном турнире приняло участие два представителя России: Андрей Кузнецов и Карен Хачанов. Стадию первого раунда преодолел только Хачанов, который во втором раунде уступил Иво Карловичу.

В парном турнире победу одержали несеянные французы Фабрис Мартен и Жереми Шарди. Прошлогодние чемпионы Марк Лопес и Фелисиано Лопес не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Новак Джокович обыграл  Энди Маррея со счётом 6-3, 5-7, 6-4.
 Джокович выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 67-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Маррей сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 66-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Фабрис Мартен /  Жереми Шарди обыграли  Вашека Поспишила /  Радека Штепанека со счётом 6-4, 7-6(3).
 Мартен выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Шарди выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Катара

 Мировой тур ATP 2017 года

 Мировой тур ATP 250

 Открытый чемпионат Катара среди женщин 2017

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Катар
Теннис
Январь 2017 года
2017